«Долгая дорога домой» — российский полнометражный мистический триллер с элементами драмы 2017 года режиссера Анатолия Пасичника. Экранизация одноименного романа, получившая несколько призов на международных кинофестивалях.

Сюжет 
Искренний фильм о любви, семье и дружбе. Несмотря на мистику, фильм имеет полубиографическое содержание, где реальные события искусно переплетены с вымыслом и наполнены тайной молодого человека по имени Сергей, который живет в провинциальном городке. Работает разнорабочим на стройке со своим другом и  проживает в свои тридцать лет с родителями и младшим братом. Сергей прекрасно осознает то, что в жизни упустил множество возможностей, но со сложившимися обстоятельствами уже давно смирился. Однажды ночью он видит сон, в котором его друга зовёт с собой покойный отец товарища, который умер несколько лет назад. Наутро парень узнает, что друга нашли мертвым. После данного случая Сергея начинают преследовать странные и загадочные события, смысл которых он пытается понять и выяснить значения. Все родные и близкие также оказываются вовлечены в круговорот происходящих событий. Ни Сергей, ни его родные не готовы принять грядущие перемены и вскоре им предстоит узнать истинный смысл нашей непредсказуемой, загадочной, а местами пугающей жизни...

Слоганы 
 «Знаете ли вы, в чем смысл нашей жизни?»
 «История, которая изменит твою жизнь»

В ролях

История создания 
Основой для фильма послужила одноименная книга Анатолия Пасичника. Идея написания романа, пришла автору в выпускном классе. До 2011 года он вынашивал и обдумывал структуру будущей книги. В 2011 году Анатолий уехал во Владивосток, где работал судовым врачом. Там он и закончил книгу «Долгая дорога домой», а также написал еще несколько романов. С 2011 по 2012 годы Анатолий провел в морях, работая на траулере РТМС. В этот период было много свободного времени, и он решил экранизировать свою первую книгу. Опыта и знаний в киноиндустрии почти не было, и Анатолий приступил к изучению теории. За этот период он прочёл более 60 книг по кинорежиссуре, актёрскому мастерству, продюсированию и написал сценарий к будущему фильму.

В 2012 году Анатолий перебрался в Новосибирск и решил потренироваться в съемках перед масштабный проектом, сняв свой первый короткометражный фильм «Воспоминания» в 2013 году. Фильм очень впечатлил друзей режиссера, и они согласились помочь ему снять полнометражный художественный фильм "Долгая дорога домой" по его первому роману. Анатолий приступил к подготовительному периоду: были созданы раскадровки ко всему сценарию, проведен кастинг, выбраны локации и места съемок в помещениях и на натуре, подготовлено съемочное оборудование.

Съёмки стартовали в 2014 году. Отдельную и серьезную проблему представляло то, что сценарий содержал несколько сцен со спецэффектами и компьютерной графикой. Они были тщательно проработаны и сняты в первую очередь. На их съемку ушло трое суток. Съемочная группа работала все это время лишь с небольшими перерывами на сон. Далее отдельно снимались сцены сна о вечере встречи. Их пришлось снимать в новогодние праздники, когда помещение было практически пустым. На съемку данных сцен директор школы выделил всего 2 дня.

Основной съемочный процесс проходил летом 2015 года, где было задействовано большое количество актеров и статистов. Некоторые люди приезжали за несколько сотен километров, чтобы принять участие в съемках. Работы предстояло много, и график был напряженным. В этот период тоже не обошлось без трудностей. Лето 2015 года выдалось очень холодным и дождливым, почти каждый день шел дождь, а по сценарию много сцен снималось на улице. Съемочной группе временами буквально приходилось выкраивать по 30-40 минут в периоды, когда не было дождя и оперативно работать.

В общей сложности весь съёмочный период составил 27 дней. После чего на долгие два года фильм ушел в монтажно-тонировочный этап. И в конце 2017 года фильм получил прокатное удостоверение в Министерстве культуры Российской Федерации.

Маркетинг 
Первый трейлер фильма был опубликован в сети 19 января 2017 года. 12 декабря 2018 года был представлен второй трейлер к фильму.

Саундтрек

Музыка 
Инструментальную музыку для фильма написал Анатолий Пасичник.

На международном кинофестивали X-FILMFEST - North Caucasian Film Festival в 2020 году саундтрек одержал победу в номинации «Лучший саундтрек полнометражного фильма».

Песни 
 «Хранитель» — Анатолий Пасичник
 «Тяжелая жизнь» — Анатолий Пасичник
 «Восхождение» — Анатолий Пасичник
 «Давай подождем» — Анатолий Пасичник
 «Это жизнь» — Анатолий Пасичник
 «Мы будем вместе» — Анатолий Пасичник
 «Крыльев взмах» — Артур Беркут

Интересные факты 
 Фильм снят по мотивам одноименного романа Анатолия Пасичника «Долгая дорога домой».
 Фильм имеет прокатное удостоверение № 211045517
 В финальных титрах звучит песня группы Артур Беркут «Крыльев взмах».
 Многие участники актерского состава приезжали за несколько сотен километров, чтобы принять участие в съемках.
 Роль отца предлагали Евгению Сидихину, но актер не смог принять участие в съемках из-за занятости в других проектах.
 Съемки проходили в Новосибирской области.
 Фильм снят за 27 дней.
 Многие персонажи фильма, как и романа, имеют свои прототипы в реальной жизни. Часть из них сыграли самих себя в фильме, но некоторым, по той или иной причине, не удалось принять участие в съемках.
 Все сцены фильма сняты либо на натуре, либо в реальных помещениях (школа, больница и др.). Для фильма не было сделано ни одной декорации.
 Фильм принял участие более чем в 30 международных кинофестивалях.
 Около 40 % сцен, описанных в фильме, имели место быть в реальной жизни. Например, сцена с семьей в машине на трассе и беседа врачей в ординаторской. Режиссер лично присутствовал при этом. Было настолько интересно, что он просто брал клочок бумаги, ручку и начинал записывать все, что видел и слышал. Естественно эти сцены для фильма, пришлось немного переделать под сюжетную линию, но около 75% чистой правды в них однозначно сохранилось.
 Отдельно хотелось бы отметить мистическую сцену сна Сергея, где к его другу Валентину во сне приходит покойный отец и зовет его с собой, а на утро друга находят мертвым (по сюжету он захлебнулся во сне рвотными массами). На самом деле автору книги и режиссеру действительно приснился подобный сон, подробно описанный в книге и фильме. Только в данном сне покойный отец приходил не к его другу и однокласснику, а к парню из соседнего класса школы, где учился режиссер. На следующее утро школьника нашли мертвым на улице зимой (он замерз на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, не дойдя до своего дома). А его отец действительно был мертв до этого уже несколько лет. Хотя до этого Анатолий близко никогда не общался ни с этим парнем, ни с членами его семьи.
 Специально для фильма Анатолий написал несколько песен и музыку к ним.
 Директора школы сыграла директор реальной школы, в которой учился режиссер.
 Сцена вечера встречи выпускников снималась в той самой школе, где учился режиссер.
 Учителя физики сыграл Гильфан Дохин, классный руководитель и учитель режиссера в старших классах, а также близкий друг.

Кинофестивали и награды

Награды 

 2018 — 🏆 France Independent Film Festival — победитель в номинации «Лучший полнометражный фильм».
 2020 — 🏆 Life Style Cinema — победитель в номинации «Лучший полнометражный фильм».
 2020 — 🏆 SKEY-CINEMA International Film Festival — победитель в номинации «Лучший сценарий».
 2020 — 🏆 X-FILMFEST — North Caucasian Film Festival — победитель в номинации «Лучший саундтрек».
 2021 — 🏆 WHITE NIGHTS Film Festival — победитель в номинации «Лучший режиссер».
 2021 — 🏆 Votkinsk International Film Festival — победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
 2021 — 🏆 Nadym International Film Festival — победитель в номинации «Лучший режиссер».
 2021 — 🏆 Maykop International Film Festival — победитель в номинации «Специальный приз жюри».

Номинации 
 2018 — (REC) Russian Elementary Cinema — Финалист.
 2018 — ZILANT International film festival — Финалист.
 2018 — FESTPRO International Film Festival — Полуфиналист.
 2018 — Near Nazareth Festival (NNF) — Полуфиналист.
 2018 — Catharsis International Film and Video Festival — Полуфиналист.
 2018 — Russian Film Festival — Участник.
 2018 — IFOAC Progress — Участник.
 2019 — EKO International Film Festival — Участник.
 2019 — The Lift-Off Global Network First Time Filmmaker Sessions — Участник.
 2019 — SVOBODA - International online Film Festival — Участник.
 2019 — STRAIGHT-JACKET Guerrilla Film Festival — Участник.
 2019 — Mozi Motion Film Festival — Участник.
 2019 — London Lift-Off Film Festival Online — Участник.
 2020 — The BeBop Channel Content Festival - Участник.
 2020 — NIFF LONDON - New Indie Film Festival of London - Участник.
 2020 — FLICKFAIR - Финалист.
 2020 — South east Regional Film Festival - Полуфиналист.
 2020 — MosFilmFest - Участник.
 2020 — Lift-Off Sessions - Участник.
 2021 — ESOTERIC International Film Festival - Участник.
 2021 — Sochi Film Festival - Участник.
 2021 — Kiev International Film Festival - Участник.
 2021 — Feodosiya International Film Festival - Участник.
 2021 — Love is in every heart International Film Festival - Участник.

Релиз 
Дата выхода в кинотеатральный прокат в России 22 апреля 2021 года .

Литература 
 Книга «ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ» (2011). ISBN 978-5-4490-3665-0

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 "Долгая дорога домой" на Film.ru
 "Долгая дорога домой" на Kinoafisha.info
 "Долгая дорога домой" на IMDb
 Interview with filmmaker Anatoly Pasichnik
 Мистический триллер, снятый бывшим хирургом
 Хирург снял триллер
 Афиша - Кино